Der Circuit Cycliste Sarthe ist ein Etappenrennen im Département Sarthe, das 1953 durch den Journalisten Fernand Bocage von der Zeitung Le Maine libre ins Leben gerufen wurde. Seit 1975 dürfen auch Profiteams teilnehmen. Das Rennen geht meist über vier Etappen und gehört der UCI-Kategorie 2.1 an. Es findet traditionell im April statt. Gewonnen haben das Rennen u. a. die berühmten Fahrer Greg LeMond (1980) und Bernard Hinault (1975 und 1976). Auch deutsche Rennfahrer haben bei diesem Rennen schon eine Rolle gespielt: 2005 bereitete sich Jan Ullrich hier auf die Tour de France vor. 2006 gewann Stefan Schumacher, und der Gerolsteiner-Sprinter Robert Förster gewann  die erste Etappe im Massensprint. 2007 schließlich gewann Andreas Klöden die Rundfahrt und Robert Förster belegte zweimal den 2. Rang einer Etappe.

Siegerliste

Weblinks 
 Offizielle Website (französisch)